Костюшково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Костюшково — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Костюшково — деревня в Рославльском районе Смоленской области.